Константи́н Алексе́ев:
 Алексеев, Константин Алексеевич (1897—1967) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Алексеев, Константин Васильевич (1904 – 1975) – актер МХТ, эстрады, снялся в фильме Судьба человека.
 Алексеев, Константин Михайлович (1851—1917) — русский военачальник, генерал от инфантерии.
 
 Алексеев, Константин Сильвестрович (1889—1951) — хоровой дирижёр, домрист, педагог и композитор.
 Алексеев, Константин Степанович (1914—1971) — Герой Советского Союза, полковник авиации.
 Алексеев, Константин Юрьевич (род. 1960) — российский дипломат.